Kazachs voetbalelftal (mannen)
 Kazachs voetbalelftal (vrouwen)
 Kazachs voetbalelftal onder 21 (mannen)